La Serie A 1932–1933 fue la 33.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 4.ª bajo el formato de grupo único. Juventus ganó su quinto scudetto.

Clasificación

Resultados

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1933
Fútbol en 1932
Fútbol en 1933